Куприяновский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Амурская область 

 Куприяновский сельсовет Завитинского района, упразднён в 2021 году.
 Куприяновский сельсовет Михайловского района, упразднён в 2001 году (объединён с Новочесноковским сельсоветом).

Украина

Запорожская область 

 Куприяновский сельский совет Вольнянского района, упразднён в 2020 году.